Osoby o tym nazwisku:
 László Tolnai – węgierski judoka
 Ottó Tolnai – serbski pisarz, poeta i dramaturg
 Talida Tolnai – rumuńska piłkarka ręczna
 Tibor Tolnai – węgierski szachista i pokerzysta